Lochmatte ist der Name folgender Ortsteile:

 Lochmatte, 1288 Gefecht am Hag (in der Lochmatte), 1. Weissenburgerkrieg 
 Lochmatte, Hof der deutschen Gemeinde Oberried (Breisgau) 

Siehe auch
 Lochmatt
 Lochmatten
 Lochmatter